«Алтай ВКО» () — казахстанский футбольный клуб. Команда основана в марте 2017 года. Участник Первой лиги Казахстана по футболу с 2018 года.

Названия 

Место базирования —

История 
В феврале 2017 года футбольный клуб «Алтай» (президент Сержан Чайжунусов, главный тренер Сергей Тимофеев) был исключён Федерацией футбола Казахстана из чемпионата Казахстана всех лиг из-за учредительных недоработок и грубых финансовых нарушений. Затем клуб из-за долгов в 220 миллионов тенге был расформирован.

1 марта 2017 года было учреждёно новое КГКП СКИВС «Алтай» (директор Сержан Чайжунусов, главный тренер Сергей Тимофеев) с базированием в Семее, которое было заявлено для участия во Второй лиге чемпионата Казахстана. C начала чемпионата команда была переименована в «Алтай-ВКО» и ей была поставлена задача — выйти в Первую лигу. Сергей Тимофеев пообещал набрать в состав молодых футболистов 1995—1997 годов рождения. В сентябре 2017 года руководство КГКП СКИВС «Алтай» провело государственную регистрацию и реорганизовалось в Товарищество с ограниченной ответственностью Футбольный клуб «Алтай» Восточно-Казахстанской области, город Семей.

В сезоне 2017 года «Алтай ВКО» выиграл первенство среди команд Второй лиги, получил золотые медали и завоевал единственную путёвку в Первую лигу. Команду вёл к победе главный тренер Сергей Тимофеев, ставший лучшим тренером Второй лиги. Лучшим бомбардиром клуба стал Даурен Кайкибасов (18 голов), который по результативности уступил лишь Бакдаулету Жузбаю из алматинского «Кайрата М» (20 голов), но был признан лучшим игроком Второй лиги.

В сезоне 2018 команда существенно изменилась, из прежнего состава контракты продлили лишь 7 футболистов: вратари Сапаргалиев и Асан, защитники Кунов и Танирбергенов, полузащитник Овчинников и нападающие Кайкибасов и Нусип. Пришли опытные Шакин, Заречный, Ирисметов и Молтусинов. В марте 2018 года в Шымкенте в турнире предварительного этапа Кубка Казахстана 2018 «Алтай ВКО» разгромил «Экибастуз» (7-1) и павлодарский «Ак-Бет» (4-0), но проиграл «Таразу» (1-2) и досрочно выбыл из турнира. В чемпионате Первой лиги команда выступила неплохо, заняв 4 место за прошлогодними неудачниками Премьер-лиги «Окжетпесом» и «Таразом», сходу вернувшимися обратно, и шымкентским «Кыраном». Алексей Шакин и Даурен Кайкибасов забили по 11 голов.

Сезон 2019 начали с сенсационной победы над пятикратным чемпионом страны столичной «Астаной» в 1/8 Кубка Казахстана в матче с рекордными 30 пенальти (1:1, доп.вр. 1:1, пен. 15:14)
. И «Алтай ВКО» стал единственным клубом Первой лиги, прошедшим в четвертьфинал. Однако, не проиграв в турнире в основное время ни одного матча, восточно-казахстанцы уступили дорогу представителю Премьер-Лиги — «Атырау» (1:1) в серии пенальти со счетом 1:3. В чемпионате клуб возглавил турнирную таблицу после первого круга (13 игр) с комфортным отрывом в 4 очка от второго места, а лидером бомбардиров стал Сергей Дудкин с 8 голами.

Стадион 
Основной домашний стадион клуба — «Спартак» в городе Семей.

Форма 
«Алтай ВКО» выступал в экипировке от британской торговой марки «Umbro» в 2017-2019 годах. С 2020 года в экипировке от торговой марки "Adidas". Цвета формы были представлены в марте 2018 года.

Руководство и тренерский штаб

Состав 
По состоянию на 16 марта 2023 года.

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Молодёжная команда 
Молодёжная команда «Алтай-М» — участница первенства Второй лиги в сезонах 2018—2020.

Примечания 

Футбольные клубы Казахстана